

Patronyme 
Le nom de Weddell est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Hugh d’Algernon Weddell (1819-1877), botaniste français d'origine britannique.
 James Weddell (1787-1834), explorateur et navigateur britannique.

Toponyme 
D'après James Weddell
 Mer de Weddell, mer de l'océan Antarctique 
 Île Weddell, troisième plus grande île des Malouines.

Zoologie 
D'après James Weddell
 Phoque de Weddell,

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme